Ильмино — село в Никольском районе Пензенской области России. Административный центр Ильминского сельсовета. Родина Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Климзова (1918—1946). В селе бывал Л. Н. Толстой.

География 
Расположен в северо-восточной части области, на реке Сура.

История 
Основано служилой мордвой. Упоминается (в 1689, 1692 гг.) как деревня Шукшинского стана Пензенского уезда Алемин и Алеминьс.

В 1719 г. — русское с. Богоявленское, Ильмино тож, 34 двора, вотчина графа Гавриила Ивановича Головкина, в 1747 г. — село Шукшинского стана Пензенского уезда графа Александра Гавриловича Головкина (221 ревизская душа) (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2539, лл. 585—596).

Население

Известные жители 
В селе родились:
 кавалер ордена Славы трёх степеней Дмитрий Васильевич Зимин (1923—1990) — снайпер 615-го стрелкового ордена Богдана Хмельницкого полка,
 Герой Советского Союза Дмитрий Михайлович Климзов (1918—1946).

В имении Ильмино Городищенского уезда жил Иван Петрович Качиони, в 1912 году избранный членом Государственной думы от Пензенской губернии.

Инфраструктура 
ЭСБЕ отмечало в Ильмино наличие школы и волостного правления.

В 1955 г. действовала центральная усадьба колхоза имени Ленина

Транспорт 
Автодорога общего пользования межмуниципального значения «с. Сура — с. Ильмино» 58-ОП-МЗ-Н-261.

Примечания

Литература 
 Полубояров М. С. Весь Пензенский край. Историко-топографическое описание Пензенской области (недоступная ссылка) // М. С. Полубояров. — М., Изд-во ООО «САМ полиграфист», 2016. — 816 с. С.621-622.

Ссылки 
 

Населённые пункты Никольского района (Пензенская область)